Als Feinstrukturen werden in der Regel Strukturen bezeichnet, die mit dem normalen Auge nicht gesehen werden können. Dabei ist die Anwendung des Begriffes immer relativ. Feinstruktur bedeutet etwa

 in der Physik die Bezeichnung für Unterstrukturen in einem Linienspektrum bei der Spektralanalyse, siehe Feinstruktur (Physik) und Feinstrukturkonstante;
 in der Mineralogie der Kristallaufbau eines Gesteins;
 in der Anatomie und der Biologie, insbesondere der Histologie, der zellulare Aufbau eines Gewebes;
 in der Zellbiologie der Aufbau einer Zelle oder eines Organells in der Zelle (zum Beispiel Zellmembran, Mitochondrium etc.):
 bei Textilien die Gewebestruktur eines Stoffes.